Van Dyk ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst van Dyk (* 1973), südafrikanischer Behindertensportler
 Harry van Dyk, niederländischer Jazzmusiker und Bandleader
 Irene van Dyk (* 1972), südafrikanische Netballspielerin
 Jo-Ane van Dyk (* 1997), südafrikanische Speerwerferin 
 Lean van Dyk (* 1976), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Paul van Dyk (* 1971 als Matthias Paul), deutscher DJ, Musikproduzent
 Philip van Dyk (1683–1753), niederländischer Maler, siehe Philip van Dijk (Maler)
 Reed Van Dyk, US-amerikanischer Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor im Bereich Kurzfilm 
 Silke van Dyk (* 1972), deutsche Soziologin
 Willem Cornelis van Dyk (1825–1881), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Dyk
 Van Dyck
 Van Dyke
 Van Dijk
 Van Dijck